Nordtoraja (Toraja Utara) ist ein 2008 durch Ausgliederung aus dem Bezirk Tana Toraja neu gebildeter Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Selatan. Hier leben 215.400 Einwohner (2010).

Geographie 
Nordtoraja hat eine Fläche von 1.151,47 km². Hauptstadt ist Rantepao. Durch das Gebiet fließt der Sa'dan.

Geschichte
siehe Tana Toraja#Geschichte

Kultur
siehe Toraja

Sehenswürdigkeiten

Folgende traditionelle Toraja-Siedlungen wurden vom indonesischen Kulturministerium auf die "Tentative List" für Nominierungen der UNESCO gesetzt:
Londa: Fels-Bestattungsplatz mit zwei Bestattungsmethoden
Kete Kesu: Dorf mit Tongkonans (in einem Museum) und Reisspeichern, Bestattungsplatz, Platz für rituelle Zeremonien (Rante)
Pallawa: nordöstlich von Rantepao, Dorf mit 11 Tongkonans and 15 Reisspeichern und Platz für rituelle Zeremonien
Pala' Toke': 5 km südöstlich von Rantepao, Bestattungsplatz mit 2 Tongkonans and 16 Reisspeichern und Platz für rituelle Zeremonien mit Menhiren
Buntu Pune (Wohnplatz mit 2 Tongkonans (wovon 1 Haus der Legende nach von Pong Marambaq erbaut wurde) und 6 Reisspeichern) und Rante Karasik (Platz für rituelle Zeremonien und Menhire), 1 km südlich von Rantepao
Nanggala: östlich von Rantepao, Dorf mit 2 Tongkonans and 16 Reisspeichern 
Kande Api: Dorf mit 4 Tongkonans and 11 Reisspeichern
Bori Parinding: (5 km nördlich von Rantepao) Bestattungsplatz und Platz für rituelle Zeremonien mit mehr als 100 Menhiren in Bori, 1 km südlich von Bori in Parinding Tongkonans

Weitere Sehenswürdigkeiten
nördlich von Rantepao:
Batu Tumonga (Panorama) und Lo'ko' Mata (Dorf und Höhlengräber)
Sesean (vielbestiegener Aussichtsberg)

Religion 
Die offizielle Website des Bezirks Tana Toraja wies 2006 (vor der Ausgliederung von Toraja Utara, Zahlen also für beide Bezirke zusammen) folgende Zahlen aus: Protestanten: 65,15 %, Katholiken: 16,97 %, Islam: 5,99 % and Toraja-"Hindu" (Aluk To Dolo): 5,99 %.

Wirtschaft
siehe Tana Toraja#Wirtschaft

Verwaltungsgliederung
Der Bezirk Nordtoraja setzt sich aus 21 administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Die Distrikte wiederum setzen sich aus 112 Untereinheiten zusammen (17 Kelurahans und 95 Desas).

Einzelnachweise

Weblinks 

Unesco Tana Toraja Traditional Settlement

Kabupaten in Sulawesi Selatan
Geographie (Sulawesi)